Speia, comune della Moldavia nel distretto di Anenii Noi
 Speia, comune della Moldavia nel distretto di Grigoriopol in Transnistria